Загору́лько — украинская фамилия.

Известные носители 
 Загорулько, Артур Юрьевич (род. 1993) — украинский футболист.
 Загорулько, Григорий Максимович — председатель Уральского облисполкома.
 Загорулько, Дмитрий Сергеевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Загорулько, Евгений Петрович (1942—2021) — российский тренер по лёгкой атлетике.
 Загорулько, Иван Николаевич (1924—2005) — советский и российский геолог.
 Загорулько, Максим Матвеевич (1924—2021) — советский и российский учёный-экономист, педагог.
 Загорулько, Наталья Владимировна (род. 1967) — советская и российская легкоатлетка, тренер.
 Загорулько, Юрий Васильевич (род. 1947) — глава города Шахты.